La Coupe de Casablanca (baptisée Coupe du Petit Marocain pour des raisons de sponsoring avec le Petit Marocain) est une ancienne compétition sportive de football qui réunit les meilleurs équipes casablancais du Championnat du Maroc - Division Honneur et du Championnat du Maroc - Corporatif. Lancée en 1935 et organisée par la Ligue du Maroc de Football Association chaque année pendant l'arrêt du championnat de chaque saison de football.

Histoire 
Crée en 1934 en Empire chérifien, la Coupe de Casablanca était une compétition  de football. Baptisée Coupe du Petit Marocain, organisée par la Ligue du Maroc de Football Association (LMFA) en partenariat de sponsoring avec le Petit Marocain chaque année pendant l'arrêt du championnat de chaque saison de football, parfois au mois de novembre en période de la Toussaint.

L'ASPTT Casa est le  club sacré de cette compétition en 1934 et le Tihad AS  est le tenant du titre (étant sacré pour la  fois de son histoire en 1956). Tandis que le WAC et l'USM sont les équipes les plus victorieux de cette compétition en remportant 2 éditions pour chacune.

Ce tournoi était un challenge qui réunit les meilleurs équipes de la ville de Casablanca les Divisions Excellentes du Championnat du Maroc - Division Honneur et du Championnat du Maroc - Corporatif choisit par la LMFA.

Palmarès 
Le Tournoi de Casablanca n'était pas juste locale, elle a réunit aussi les équipes marocains contre des équipes non marocains dont par exemple l'édition de 1942 et celle de 1952.

Par éditions

Par clubs

Bibliothèque 
 Le Sport au Maroc, Palmarès et légendesÉditions économiques du Maroc à l’initiative, La Marocaine des jeux et des sports, de 1930 à 1960, 320 pages.
 Casablanca 2013, Petit Futé, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette, Petit Futé, 2013, 211 pages, lire en ligne.

Voir aussi 
 .
 .

Notes et références 

Compétition de football au Maroc
Football en 1955